Xiangshui bezeichnet:

 Xiangshui (响水县), Kreis der Stadt Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xiangshui (Baoting) (响水镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Baoting in der chinesischen Provinz Hainan
 Xiangshui (Gongzhuling) (响水镇), Großgemeinde der Stadt Gongzhuling in der chinesischen Provinz Jilin
 Xiangshui (Hengshan) (响水镇), Großgemeinde im Kreis Hengshan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Xiangshui (Jingyuan) (香水镇), Großgemeinde im Kreis Jingyuan im Autonomen Gebiet Ningxia, China
 Xiangshui (Longzhou) (响水镇), Großgemeinde im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, China
 Xiangshui (Pan) (响水镇), Großgemeinde im Kreis Pan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiangshui (Wanzhou) (响水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wanzhou der Stadt Chongqing, China
 Xiangshui (Xiangshui) (响水镇), Großgemeinde im Kreis Xiangshui in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Xiangshui (Jiangyou) (香水乡), Gemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiangshui (Xichang) (响水乡), Gemeinde der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xiangshui (Yuhu) (响水乡), Gemeinde des Stadtbezirks Yuhu in der chinesischen Provinz Hunan
 Xiangshui (Dafang) (响水白族彝族仡佬族乡), Nationalitätengemeinde der Bai, Yi und Gelau in der Stadt Bijie in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiangshui He (Huai He) (响水河), Nebenfluss des Huai He in China
 Xiangshui He (Jiulong He) (响水河), Nebenfluss des Jiulong He in China